

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Chylin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Chylin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów
 Chylin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim,w gminie Mała Wieś

 Chylin – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Chyliny